Het ATP-toernooi van Rosmalen 2013 (met de officiële naam TOPSHELF Open 2013) werd gespeeld van 16 tot 22 juni 2013 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Het enkelspel werd gewonnen door Nicolas Mahut. Hij versloeg Stanislas Wawrinka in de finale met 6-3 en 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Maks Mirni en Horia Tecău. Zij versloegen in de finale Andre Begemann en Martin Emmrich met 6-3 en 7-6(4).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen